Molekulska formula -{C22H29N3O2}- se može odnositi na:
 O-1238
 18-Metilaminokoronaridin